Влади́мир Милю́тин:
 Милютин, Владимир Алексеевич (1826—1855) — русский учёный и писатель.
 Милютин, Владимир Васильевич (1873 — не ранее 1934) — инженер-технолог, член IV Государственной думы от Новгородской губернии.
 Милютин, Владимир Павлович (1884—1937) — нарком земледелия РСФСР, главный редактор первого издания «Сельскохозяйственной энциклопедии».